Falkow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Wiktorowitsch Falkow (1946–2010), russischer Schriftsteller
 Hermann Mayer-Falkow (1898–1963), deutscher Schauspieler, Regisseur und Operettensänger
 Stanley Falkow (1934–2018), US-amerikanischer Mikrobiologe

Siehe auch:

 Fałków
 Falko